Тасмания — австралийский штат, расположенный на одноимённом острове. Также может означать:

 Колония Тасмания — британская колония на Тасмании, существовавшая с 1856 по 1901 год.
  — австралийский эскадренный миноносец, служивший с 1918 по 1928 год.

Составные названия (спорт) 
 Тасмания 1900 — немецкий футбольный клуб, существовавший с 1900 по 1972 год.
 Тасманиан Роар — австралийская женская команда по крикету, существующая с 2009 года.
 Тасманиан Дэвилс — австралийский футбольный клуб, существовавший с 2001 по 2008 год.
  — австралийская футбольная лига.

См. также 
 Тасман
 Taz-Mania — серия видеоигр (1992—1994)